Ebba Kristina Andersson (ur. 10 lipca 1997 w Sollefteå) – szwedzka biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna medalistka mistrzostw świata. Zawodniczka klubu Sollefteå Skidor IF.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 23 listopada 2013 roku, podczas zawodów juniorów w szwedzkiej miejscowości Bruksvallarna, gdzie wygrała zawody na dystansie 10 km stylem dowolnym. W 2015 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty, zdobywając brązowy medal w biegu łączonym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Râșnovie zwyciężyła w biegu na 10 km stylem dowolnym oraz w sztafecie. Zdobyła również złoty medal w biegu na 5 km stylem dowolnym i srebrny w sztafecie podczas mistrzostw świata juniorów w Park City w 2017 roku. W 2020 roku wywalczyła złote medale w biegu na 10 km klasykiem i na 15 km stylem dowolnym na mistrzostwach świata młodzieżowców w Oberwiesenthal.

W Pucharze Świata zadebiutowała 15 lutego 2015 roku w szwedzkim Östersund, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym zajęła 16. miejsce. Podczas debiutu zdobyła swoje pierwsze punkty. Pierwszy raz na podium zawodów tego cyklu stanęła 25 listopada 2018 roku w Ruce, kończąc rywalizację w biegu na 10 km stylem klasycznym na trzeciej pozycji. Wyprzedziły ją tylko Therese Johaug z Norwegii i kolejna Szwedka - Charlotte Kalla. W sezonie 2019/2020 zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji dystansów.

Podczas mistrzostw świata w Lahti w 2017 roku razem z Charlotte Kallą, Anną Haag i Stiną Nilsson zdobyła srebrny medal w sztafecie. W tej samej konkurencji Szwedki w składzie: Kalla, Nilsson, Ebba Andersson i Frida Karlsson zwyciężyły na mistrzostwach świata w Seefeld w 2019 roku. Kolejne dwa medale wywalczyła na mistrzostwach świata w Oberstdorfie w 2021 roku. Najpierw była trzecia w biegu łączonym, plasując się za Therese Johaug i Fridą Karlsson. Parę dni później trzecia była także w biegu na 10 km stylem dowolnym, ponownie ulegając Johaug i Karlsson.

Na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku wywalczyła srebrny medal w sztafecie. W biegu łączonym zajęła czwarte miejsce, przegrywając walkę o podium z Kristą Pärmäkoski z Finlandii o 0,8 sekundy. Była także trzynasta w biegu na 10 km stylem dowolnym i na dystansie 30 km techniką klasyczną. Podczas igrzysk w Pekinie cztery lata później razem z Mają Dahlqvist, Ebbą Andersson i Fridą Karlsson wywalczyła brązowy medal w sztafecie. Była ponadto szósta w biegu na 10 km klasykiem, ósma na dystansie 30 km techniką dowolną i dziesiąta w biegu łączonym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych chronologicznie

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Bibliografia

Uwagi 

Ludzie urodzeni w Sollefteå
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Szwedzcy biegacze narciarscy
Szwedzcy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1997